OMRK steht für:

 Flughafen Ra’s al-Chaima in den Vereinigten Arabischen Emiraten als ICAO-Code
 RAK Airways, ICAO-Code der Fluglinie des Emirats Ra's al-Chaima

OMRK